Миньи (Minj, )  — топоним:

Папуа — Новая Гвинея 
 Миньи — правый приток реки Ваги.
 Миньи — административный центр провинции Дживака.
 Миньи — аэропорт в одноименном городе провинции Дживака.

Франция 
 Миньи — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Северный Исудён.

Страницы значений:Географические объекты